Sarnia – miasto w Kanadzie
 Sarnia – struga w woj. zachodniopomorskim
 łac. Sarnia – terytorium Guernsey
 Sarnia Skała – szczyt w Tatrach